Akademmistetsjko (Академмістечко; Oekraïens voor Academiestadje) kan verwijzen naar:
een wijk waar een groot aantal wetenschappelijke instellingen is geconcentreerd, zie Akademgorodok
Akademmistetsjko (Kiev), een dergelijke wijk in Kiev
Akademmistetsjko (metrostation), in de gelijknamige Kievse wijk